Die Scottish Football League Division Two wurde 1966/67 zum 61. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 61. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1966/67 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Greenock Morton, das sich zusammen mit den Zweitplatzierten Raith Rovers den Aufstieg in die Division One sicherte. Der Schottische Meister aus dem Jahr 1904, der Third Lanark Athletic Club musste nach dem Saisonende vor dem Board of Trade seine Zahlungsunfähigkeit erklären und wurde infolgedessen aufgelöst. Torschützenkönig mit 34 Treffern wurde Joe Mason von Greenock Morton.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1966/67 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1966/67
1966 67